Nalassus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Étienne Mulsant 1854. Nalassus ingår i familjen svartbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Svartbaggar
Nalassus